Carlos Raffo puede referirse a:

Carlos Raffo Arce, publicista y político peruano;
Carlos Alberto Raffo, futbolista argentino, se nacionalizó como ecuatoriano por las eliminatorias a Chile 62.